Serie B1 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile